El término salvaterra puede referirse a:

Brasil 
Municipio de Salvaterra, en Pará.

España 
Municipio de Salvatierra de Miño en Galicia.

Italia 
Municipio de Salvaterra, en Casalgrande.
Municipio de Salvaterra, en Badia Polesine.

Portugal 
Municipio de Salvaterra de Magos en Santarém.
Distrito de Salvaterra de Magos, en dicho municipio.
Distrito de Foros de Salvaterra.
Distrito de Salvaterra do Extremo, en el municipio portugués de Idanha-a-Nova.